Ikizu peut désigner :
 les Ikizu, une population de Tanzanie
 l'ikizu, une langue bantoue